Watch:

Музыка

Альбомы 

 Watch — восьмой альбом рок-группы Manfred Mann’s Earth Band.

Песни 

 «Watch» — песня американского рэпера Трэвиса Скотта при участии американских рэперов Lil Uzi Vert и Канье Уэста.
 «Watch» — песня американской певицы Билли Айлиш из её дебютного мини-альбома Don’t Smile at Me (2017).

Телевидение 

 W (ранее Watch) — британский телеканал, запущенный в октябре 2008 года.

Технологии 

 Watch — unix-утилита, запускает и следит за программой через фиксированные интервалы времени.